Rudka (ukr. Ру́дка) – wieś na Ukrainie w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego. Liczy 183 mieszkańców.

Pod koniec XIX w. wieś w powiecie kowelskim.

Przypisy 

 
Rejon starowyżewski
Wsie w obwodzie wołyńskim